Борис де Шлёцер (собственно Борис Фёдорович Шлёцер, , 8 декабря 1881, Витебск — 7 октября 1969, Париж) — французский писатель, литературный и музыкальный критик. Выходец из России, с 1921 жил во Франции.

Биография и творчество 

Из музыкальной семьи. Мать — бельгийка, пианистка, ученица Т.Лешетицкого, отец — правительственный чиновник, потомок известного российско-немецкого историка Августа Людвига фон Шлёцера, дядя — профессор Московской консерватории. Получил хорошее музыкальное образование, но отказался от карьеры музыканта. Закончил философское отделение Брюссельского университета (1901), вернулся в Россию как корреспондент одного из брюссельских журналов. В России печатался в журналах «Аполлон», «Золотое руно», «Музыкальный современник», выступал с лекциями и докладами. С 1921 жил в Париже. Родственник А. Н. Скрябина (композитор был женат на его сестре Татьяне), автор книги о нём (1923), монографий об И. Стравинском (1929), И. С. Бахе (1947) и других глубоких музыковедческих работ («Проблемы современной музыки», 1959, в соавторстве с М. Скрябиной, дочерью композитора). Во Франции сотрудничал с русскими изданиями Звено, Современные записки, Последние новости, французскими журналами Ревю мюзикаль, Нувель ревю франсез. В годы войны был интернирован вишистскими властями, в лагере встретился с Артюром Адамовым, который оставил воспоминания об этом эпизоде.

Дружил и переписывался с П. Сувчинским. Был близок к А. М. Ремизову и  Л. Шестову, переводил на французский и комментировал его труды, произведения Лермонтова, Гоголя, А. К. Толстого, Достоевского, Л. Толстого, Н. Лескова, Чехова, Бунина, В. Розанова. Был близок к редакции издававшегося в 1967—1972 журнала Эфемер, в редакцию которого входили Г. Пикон, Ж. Дюпен, И. Бонфуа, Л.-Р. Дефоре, А. дю Буше, к которым позже присоединились П. Целан и М. Лейрис. Автор повестей «Секретный доклад» (1964), «Моё имя — никто» (1969).

Умер в 1969 году. Похоронен на кладбище Баньё.

Воздействие 
Музыковедческие  сочинения Шлёцера переведены на несколько языков, включая японский. Он оказал глубокое личное влияние на И.Бонфуа, Ж.Старобинского, композитора Андре Букурешлева. Воздействие его переводов Шестова, Достоевского, Л.Толстого, Бунина на французскую и европейскую литературу середины и второй половины XX в. от Камю до Кортасара было не слишком заметным внешне, но глубоким.

Сочинения 
 А.Скрябин: монография о личности и творчестве. Берлин: Грани, 1923
 Gogol. Paris: Librairie Plon, 1932 (переизд. 1946)
 Introduction à J.-S. Bach; essai d’esthétique musicale. Paris: Gallimard, 1947
 Mon nom est personne. Paris: Seghers, 1969
 Alexandre Scriabine. Paris: Librairie des Cinq continents, 1975.
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-2969_1962_num_3_4_6129 )

Другие публикации 
 Письма к П.Сувчинскому// Петр Сувчинский и его время. М.: Композитор, 1999, с.197-210.

Литература 
 Bonnefoy Y. Boris de Schloezer. Paris: Centre Georges-Pompidou; Aix-en-Provence: Pandora éditions, 1981
 Kohler G.-B. Boris de Schloezer (1881—1969): Wege aus der russischen Emigration. Köln: Böhlau, 2003
 Esclapez C. La musique comme parole des corps: Boris de Schloezer, André Souris et André Boucourechliev: essai. Paris: Harmattan, 2007

Ссылки 
 На сайте издательства Минюи 
 Фотография с Л.Шестовым, 1923
 Анализ книги Шлёцера о Бахе 
 Предисловие к новому изданию монографии Шлёцера о Бахе 
 О музыкально-теоретических взглядах Шлёцера 
 Свиридовская Н. Борис Шлёцер: введение в творчество .

Писатели Франции
Музыковеды Франции
Переводчики Франции
Музыковеды России
Похороненные на кладбище Баньё